Минулорічна чемпіонка Сімона Халеп припинила гру в чвертьфіналі проти Маріє Боузкової.

Титул виграла Б'янка Андреєску, ставши першою канадською переможницею з 1969 року.. У фіналі її супротивниця Серена Вільямс припинила гру через травму спини при рахунку 3-1 в першому сеті на користь кададійки.

Наомі Осака повернула собі звання першої ракетки світу після поразки Ешлі Барті в другому колі й  Кароліни Плішкової у чвертьфіналі від майбутньої чемпіонки Андреєску.

Сіяні тенісистки
8 тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися
{{columns-list|colwidth=30em|
  Анастасія Потапова
  Алісон Ріск
  Айла Томлянович
  Дженніфер Брейді
  Катерина Олександрова
  Полона Герцог
  Дой Місакі
  Франческа Ді Лоренцо
  Іга Швйонтек
  Маріє Боузкова
  Ван Сіюй
  Татьяна Марія
}}

Щасливі лузери
  Чжан Шуай'''

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Rogers Cup 2019